Az Allsvenskan 1998-as szezonja volt a bajnokság hetvennegyedik kiírása. A bajnokságban 14 csapat vett részt, a győztes az AIK Fotboll lett. Ez volt a klub ötödik bajnoki címe.

Végeredmény

Források

Nyomtatott
 
 
 

Internetes
 
 

Allsvenskan szezonok
Svedlabdarugobajnoksag